Coker peut désigner :

Personnalités 
 Cheo Hodari Coker (1972- ), producteur de télévision et journaliste américain ;
 Folake Folarin-Coker (1974- ), styliste nigériane ;
 Hannah Benka-Coker (1903-1952), éducatrice sierraléonaise ;
 Nigel Reo-Coker (1984- ), footballeur anglais ;
 Paul Coker (1959- ), pianiste et pédagogue musical suisse d’origine anglaise ;
 Ruth Coker Burks, soignante américaine surnommée Cemetery Angel ;
 Trevor Coker (1949-1981), rameur d'aviron néo-zélandais ;
 Troy Coker (1965- ), rugbyman australien ;
 William Chambers Coker (1872-1953), botaniste américain.

Lieux 
 Coker, municipalité américaine dans le comté de Tuscaloosa en Alabama ;
 East Coker, village et paroisse civile du Somerset du Sud, en Angleterre.

Autre usages 
 Coker c. Georgie, arrêt de Cour suprême des États-Unis en 1977 sur la question de l'inconstitutionnalité de la peine de mort pour viol au regard du  amendement ;
 East Coker, poème de T. S. Eliot